

Верифицированные 
Здесь представлен список из 17 старейших верифицированных супердолгожителей, в отношении которых последнее подтверждение о том, что они живы, было менее года тому назад. Данные составлены на основе исследований Геронтологической исследовательской группы и Европейской супердолгожительской организации.

В ожидании верификации

Случаи под вопросом

См. также 
 Список старейших людей в мире
 Список старейших женщин
 Список старейших мужчин
 Долгожитель
 GRG

Примечания 

110
Ныне живущие стодесятилетние долгожительницы